Два корабля Королевского флота носили название HMS Belliqueux:

 HMS Belliqueux — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга. Захвачен у французов в 1758; отправлен на слом в 1772.
 HMS Belliqueux — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1780. Превращен в плавучую тюрьму в 1814; отправлен на слом в 1816.